Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Henrik Holm e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Boris Becker e John McEnroe.

Jeremy Bates e Jonas Björkman hanno battuto in finale 6–4, 6–1, Jacco Eltingh e Paul Haarhuis.

Teste di serie

  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
  Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)

  David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti)
  Martin Damm /  Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 1994
ATP Tour 1994